Хувсгел (раніше Хубсугульський аймак; ) — аймак в Монголії.

Загальні відомості 
Площа аймака становить 100 628,82 км², населення — 114 331 чоловік (кінець 2010). Щільність населення — 1,14 чол./км². Аймак був утворений в 1931 році, і до 1933 року його адміністративним центром був Хатгал, потім — місто Мурен. В адміністративному відношенні розділений на 24 сомона.

Географія 
Хувсгел — найпівнічніший аймак Монголії. Північна межа аймака утворює кордон між Монголією і Росією. На південному заході, півдні і південному сході він межує з аймаками Завхан, Архангай і Булган. Назва аймака походить від озера Хубсугул. Навколо озера і на північ від нього знаходяться найбільші лісові масиви в Монголії, що є продовженням південно-сибірської тайги. Мальовничі околиці озера Хубсугул, також званого «малим Байкалом», є однією з цілей туризму в Монголії.

Адміністративний поділ

Цікаві факти 
На території Хувсгела 19 грудня 2001 року було зареєстровано найбільшу атмосферний тиск в земної поверхні, наведене до рівня моря (1085,6 гПа).

Gallery

Примітки 

Хувсгел
Аймаки Монголії